Ра́зин — русская фамилия. Женская форма .

Известные носители 
 Разин, Аарон (1935—2019) — израильский учёный-биохимик.
 Разин, Александр Николаевич (род. 1955) — советский и белорусский футболист и тренер, бизнесмен.
 Разин, Алексей Егорович (1823—1875) — русский педагог, журналист, редактор и издатель, детский прозаик.
 Разин, Альберт Алексеевич (1940—2019) — советский и российский удмуртский учёный и общественный деятель.
 
 Разин, Василий Алексеевич (1918—1945) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза, младший лейтенант.
 
 Разин, Геннадий Викторович (род. 1978) — украинский и российский хоккеист, защитник.
 Разин, Евгений Андреевич (1898—1964) — советский военный историк и педагог.
 Разин, Иван Петрович (1922—1996) — советский военный лётчик, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза, подполковник.
 Разин, Израиль Михайлович (1905—1938) — советский журналист, библиограф и редактор, детский писатель.
 Разин, Константин Иванович (1913—1983) — советский учитель, журналист, общественный деятель.
 Разин, Николай Васильевич (1904—1983) — советский гидротехник, член-корреспондент АН СССР.
 
 Разин, Степан Тимофеевич (ок. 1630—1671) — донской казак, предводитель восстания 1670—1671 годов, крупнейшего в истории допетровской России.
 Разин, Фёдор Георгиевич (1927—2014) — советский и российский живописец, заслуженный художник Российской Федерации.
 Разин, Филипп Дмитриевич (1923—1988) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза
 Разин, Фрол Тимофеевич (?—1676) — донской казак, соратник и брат Степана Разина.

 Руднев-Разин, Исаак Михайлович (?—1937) — советский журналист и литератор, сотрудник журнала «Молодая гвардия», брат И. М. Разина.



Топоним 

 Разин — посёлок в Земетчинском районе Пензенской области, упразднён в 2006 г.

См. также 
 
 
 Улица Разина